Paiement ist der Familienname folgender Personen:

 Jonathan Paiement (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Rosaire Paiement (* 1945), kanadischer Eishockeyspieler
 Wilf Paiement (* 1955), kanadischer Eishockeyspieler